

Cinema 
 Hit List - Il primo della lista (Hit List) – film del 1989 diretto da William Lustig
 The Hit List – film del 1993 diretto da William Webb
The Hit List - Lista di morte – film del 2011 diretto da William Kaufman

Musica 
 The Hit List – album di Joan Jett del 1990
 The Hit List – album di Saafir del 1999
 The Hit List – album dei Raw Power del 2004
 The Hit List – album degli Unwritten Law del 2007